Trois monastères orthodoxes serbes portent le nom de Petkovica :
le Monastère de Petkovica, situé près de Ležimir, dans l'éparchie de Syrmie ;
le Monastère de Petkovica, situé près de Šabac, dans l'éparchie de Šabac ;
le Monastère de Petkovica, situé près de Stragari, dans l'éparchie de Šumadija.